Marokkanische Fußballnationalmannschaft steht für:

 Marokkanische Fußballnationalmannschaft der Männer
 Marokkanische Fußballnationalmannschaft der Frauen
 Marokkanische Fußballnationalmannschaft (U-17-Junioren)
 Marokkanische Fußballnationalmannschaft (U-17-Juniorinnen)
 Marokkanische Fußballnationalmannschaft (U-20-Männer)
 Marokkanische Fußballnationalmannschaft (U-23-Männer)